Die Badminton-Weltmeisterschaft 2011 fand vom 8. bis 14. August 2011 in London, England, statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Setzliste 
  Wang Shixian (Viertelfinale)
  Wang Yihan (Weltmeisterin)
  Wang Xin (Halbfinale)
  Jiang Yanjiao (Achtelfinale)
  Tine Baun (Viertelfinale)
  Saina Nehwal (Viertelfinale)
  Cheng Shao-Chieh (Vizeweltmeisterin)
  Bae Yeon-ju (2. Runde)
  Juliane Schenk (Halbfinale)
  Porntip Buranaprasertsuk (Achtelfinale)
  Ratchanok Intanon (Achtelfinale)
  Petya Nedelcheva (Achtelfinale)
  Sung Ji-hyun (Achtelfinale)
  Yip Pui Yin (Achtelfinale)
  Eriko Hirose (2. Runde)
  Sayaka Sato (Achtelfinale)

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2011 Dameneinzel
Weltmeisterschaft 2011
Weltmeisterschaft 2011/Dameneinzel
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Weltmeisterschaft 2011
Wembley Arena